Осецкий сельский округ — административно-территориальная единица в Любимском районе Ярославской области России. Образован, как и остальные округа, после областной административно-территориальной реформы в 2002 году. До 2002 года на территории сельского округа существовал Осецкий сельсовет.

В его административных границах образовано 1 января 2005 года муниципальное образование Осецкое сельское поселение, в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

География 
Осецкий сельский округ граничит с городом Любим, на северо-востоке и востоке граница совпадает с границей Ермаковского сельского округа, на юго-востоке и юге административная граница проходит с границей между Даниловским и Любимским районами Ярославской области, на северо-западе граничит с Воскресенским сельским округом.

Населённые пункты 
На территории сельского округа находятся 113 населённых пунктов.

Примечания 

Сельские округа Любимского района
Появились в 2002 году